Le sabbat des sorcières (qui n'est pas à confondre avec le Shabath des Juifs, jour sacré de repos hebdomadaire et de prières dans le judaïsme) est une assemblée nocturne de sorcières, lesquelles donneraient lieu à des banquets, des cérémonies païennes, voire des orgies, d'après le folklore européen.

 Le Sabbat des sorcières est le titre de nombreuses œuvres picturales à travers les siècles dont deux toiles de F. de Goya :
Le Sabbat des sorcières en 1798 ;
 Le Sabbat des sorcières en 1823.
Le sabbat des sorcières est aussi une tradition populaire à Stambruges.